Liuva ou Liuba est un anthroponyme masculin d'origine gotique signifiant « cher, bien-aimé », et probablement dérivé du proto-germanique *leubą « amour, affection » (à l'origine notamment de l'allemand liebe et de l'anglais love). Il fut notamment porté par : 

Par ordre chronologique
 Liuva (mort vers 572), roi des Wisigoths ;
 Liuva (mort en 603), roi des Wisigoths ;
  (mort en 687), évêque de Braga.

 Lioba (morte en 782), religieuse anglo-saxonne.

Notes et références